Mariana Duque Mariño e Wang Yafan erano le detentrici del titolo, ma Duque Mariño si è ritirata dal tennis professionistico mentre Wang ha scelto di non partecipare.

In finale Timea Bacsinszky e Mandy Minella hanno sconfitto Cornelia Lister e Renata Voráčová col punteggio di 0–6, 7–63, [10–4].

Teste di serie 
Le prime tre teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Cornelia Lister /  Renata Voráčová (finale)
  Timea Bacsinszky /  Mandy Minella (campionesse)

  Akgul Amanmuradova /  Nao Hibino (quarti di finale)
  Anna Danilina /  Yana Sizikova (primo turno)

Wildcard 

  Lea Bošković /  Mihaela Đaković (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Bol Open 2019